Liste der Mitglieder des 1. Sächsischen Landtages (1990–1994)

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsidenten 
 Landtagspräsident: Erich Iltgen (CDU)
 1. Vizepräsident: Dieter Rudorf (SPD)
 2. Vizepräsident: Heiner Sandig (CDU)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion: Herbert Goliasch
 SPD-Fraktion: Karl-Heinz Kunckel
 PDS-Fraktion: Klaus Bartl
 FDP-Fraktion: Günter Kröber
 Grüne-Fraktion: Martin Böttger

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnisses der Fraktionen 

 Volker Bandmann (CDU)
 Heinz Böttrich (CDU)
 Peter Dierich (CDU)
 Ursula Kulscher (CDU)
 Stephan Reber (CDU)
 Dieter Reinfried (CDU)
 Eva Maria Wünsche (CDU)
 Peter Adler (SPD)
 Inge Stetter (SPD)
 Brigitte Zschoche (LL-PDS)
 Michael Weber (Grüne)
 Wolfgang Richter (FDP)

Abgeordnete

Quelle 
 Stat. Landesamt Sachsen

Sächsischer Landtag
 03